WZRD henviser til flere ting:

 WZRD (band) – bandet WZRD
 WZRD (album) – et album af gruppen WZRD